

Patronyme 
 
 Didier Thirion (1763-1815), personnalité politique française ;
 François Thirion (1764-1837), militaire français ;
 Émile-Ambroise Thirion (1825-1906), écrivain et dramaturge français ;
 Charles-Alexandre Thirion (1827-1901), son frère, ingénieur français ;
 Eugène Thirion (1839-1910), peintre français ;
 Joseph Marie-Pierre Théophile Thirion (1872-1919), missionnaire et collecteur botanique français ;
 Louis Thirion (1879-1966), compositeur français ;
 André Thirion (1907-2001), écrivain français ;
 Louis Thirion (1923-2011), écrivain français de science-fiction ;
 Jacques Thirion (1926-2007), historien français ;
 Gilberte Thirion (1928-2008), pilote automobile belge ;
 Louis-Claude Thirion (1935), pianiste français ;
 Aude Thirion (19??-), actrice française ;
 Alain Thirion (1962-), haut fonctionnaire français ;
 Philippe Thirion (1963-), pilote automobile français ;
 Rémi Thirion (1990-), coureur cycliste français ;

Voir aussi 
 Thiriet
 Tyrion Lannister, personnage de fiction

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien